Первое Гохштедтское сражение (20 сентября 1703) — во время Войны за испанское наследство (1701—1714).
 Второе Гохштедтское сражение (13 августа 1704) — более крупное сражение во время Войны за испанское наследство (1701—1714).
 Гохштедтское сражение (18 июня 1800) — победа французской Рейнской армии генерала Ж. Моро над австрийской армией.